15 км,  15-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Населённые пункты 

 15 км — разъезд в Топкинском районе Кемеровской области. Входит в состав Топкинского сельского поселения.
 15 км — упразднённый в 2009 году населённый пункт (тип: железнодорожная казарма) в Кулундинском районе Алтайского края. Входил в состав Курского сельсовета.

Железнодорожные объекты

Белоруссия 
 15 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Белорусская железная дорога. Код 150299

Украина 
 15 км (путевой пост) (uk) — путевой пост Конотопской дирекции железнодорожных перевозок Юго-Западной железной дороги. Код поста в ЕСР 326249.
 15 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 491728
 15 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 500433

Россия 
 15 км (платформа Дальневосточной железной дороги) — один из остановочных пунктов Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги, расположенный на ветке Сокол — Быков. Код 991811
 15 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 871126
 15 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 844716
 15 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 873329
 15 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 636031
 15 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 652027
 15 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 644631
 15 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 770324
 15 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 587333
 15 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 582950
 15 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 580527
 15 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 802713
 15 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 806714

Узбекистан 
 15 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 740023